Cream steht für:
 Cream, eine englische Rockband
 The Cream (Testosteron), ein Hormon-Gemisch
 Cream Desktop Environment, eine Desktop bzw. Arbeitsumgebung für Linux-Systeme

Cream ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Raymond Cream (1914–1994), US-amerikanischer Boxer, siehe Jersey Joe Walcott
 Thomas Neill Cream (1850–1892), schottischer Serienmörder

Siehe auch:
 Cream Alley Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky
 Griem